Nore puede referirse a:
 Nore, banco de arena en el estuario del Támesis, en Inglaterra;
 Nore, antiguo centro de defensa de la Marina Real Británica;
 Motín de Nore por marineros de la Marina Real Británica en 1797;
 Río Nore, en Irlanda;
 Nore Township, Minnesota, en Estados Unidos de América;
 Nore (Noruega), localidad de Buskerud, en Noruega;
 N.O.R.E., rapero (también fue conocido como Noreaga).